Desjardins ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Desjardins (* 1986), kanadischer Eishockeyspieler
 Cédrick Desjardins (* 1985), kanadischer Eishockeytorwart
 Christophe Desjardins (1962–2020), französischer Bratschist
 Constant Desjardins (1787–1876), französischer Kartograf
 Éric Desjardins (* 1969), kanadischer Eishockeyspieler
 Ernest Desjardins (1823–1886), französischer Historiker
 Gerry Desjardins (* 1944), kanadischer Eishockeytorwart
 Jean-Yves Desjardins (1931–2011), kanadischer Sexualwissenschaftler
 Julien Desjardins (1799–1840), französischer Zoologe auf Mauritius

 Paul Desjardins (1859–1940), französischer Philosoph und Philologe
 Paule Desjardins, französische Chanson-Sängerin des Grand Prix Eurovision de la Chanson 1957
 Pete Desjardins (1907–1985), US-amerikanischer Turmspringer
 Willie Desjardins (* 1957), kanadischer Eishockeytrainer 

Desjardins steht außerdem für:
 Caisses Desjardins, kanadische Genossenschaftsbank

Siehe auch:
 Desjardin
 Dujardin